Евкелада може да се отнася до:

 Евкелада – митологична фигура
 Евкелада – спътник на Юпитер